Опа́рін — російське прізвище. Відомі носії:

 Опарін Андрій Станіславович (*1968) — радянський та український футболіст, що виступав на позиції півзахисника.
 Опарін Олександр Іванович (1894-1980) — радянський біолог та біохімік, Герой Соціалістичної Праці (1969).